Мужские хоккейные турниры проводятся на Олимпийских играх с 1920 года. Мужской турнир был представлен как демонстрационный вид спорта на летних Олимпийских играх 1920 года и стал постоянным видом спорта в 1924 году на первых зимних Олимпийских играх. Польская сборная участвовала в тринадцати турнирах, впервые в 1928 году и последний раз в 1992 году. В общей сложности Польшу на Олимпийских играх представляли 18 вратарей и 136 полевых игроков.

Польша никогда не занимала места выше четвёртого на Олимпийских играх. Лучшего результата они достигли на зимних Олимпийских играх 1932 года, когда участвовало всего четыре команды. Самый худший результат сборной Польши — одиннадцатое место из двенадцати команд в 1992 году. С 1992 года Польша не участвовала в Олимпийских играх, хотя команда выступала в олимпийских отборочных турнирах.

Олимпийские игры изначально были для спортсменов-любителей, поэтому к соревнованиям не допускались игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и других профессиональных лиг. Больше всего от этого выиграли страны советского блока в Восточной Европе, где лучшие спортсмены спонсировались государством, сохраняя при этом свой статус любителей. В 1986 году Международный олимпийский комитет (МОК) проголосовал за то, чтобы разрешить всем спортсменам участвовать в Олимпийских играх, начиная с Игр 1988 года.

Хилари Скаржиньский забил больше всего голов (девять), а Анджей Фонфара и Анджей Забава сделали больше всего передач (по семь у каждого). Забава и Веслав Йобчик набрали по четырнадцать очков каждый, что является максимальным показателем среди польских игроков. Хенрик Грут и Ежи Поц участвовали в наибольшем количестве Олимпийских игр, приняв участие в четырёх турнирах, в то время как Грут сыграл больше всех игр среди полевых игроков — двадцать четыре. Владислав Пабиш выиграл больше всего игр за Польшу (пять), а Габриэль Самолей и Юзеф Стоговский сыграли по десять игр каждый, больше, чем любой вратарь. Грут — единственный поляк, включённый в Зал славы Международной федерации хоккея.

Вратари

Полевые игроки

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хоккей с шайбой в Польше